Травкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Травкино — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Травкино — село в Омском районе Омской области.
 Травкино — село в Лаишевском районе Татарстана.

Украина 
 Травкино — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Травкин